Чемпионат мира по борьбе 1985 года проходил раздельно. Соревнования по греко-римской борьбе прошли 8-11 августа в Кульботне (Норвегия), а по вольной — 10-13 октября в Будапеште (Венгрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

1985
Август 1985 года
Международные соревнования по борьбе в Венгрии
Октябрь 1985 года
Международные соревнования по борьбе в Норвегии
Чемпионаты мира в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Будапеште